Dr. Feelgood е пети студиен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe. Албумът оглавява класацията Билборд 200. В допълнение това е най-продавания албум на групата и е оценен високо от критика и фенове, които го определят като най-добрия на Mötley Crüe. Ларс Улрих от Metallica кани Боб Рок да продуцира техния едноименен албум, след като е впечатлен от работата му в Dr. Feelgood.

Състав 
 Винс Нийл – вокали, хармоника
 Мик Марс – китара, бек вокали
 Ники Сикс – бас, бек вокали, орган, пиано
 Томи Лий – барабани, бек вокали

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Сертификати

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 1989 година